Мержановицкая культура — локальный вариант эпишнуровой культуры на территории Малой Польши.

Критерий выделения 
Названа по эпонимному поселению в Мержановицах близ Опатова в Свентокшиском воеводстве. В ранних публикациях мержановицкий материал именовался «томашовская культура» (по местности Томашов в Малой Польше).

В рамках мержановицкой культуры выделяются локальные группы:
 самборжецкая (названа по местности Самборжец в Свентокшиском воеводстве);
 ивановицкая (местность Ивановице-Влошчанске в Малой Польше);
 плешовская (Краков-Плешув).

Население мержановицкой культуры принадлежало к прикарпатскому кругу эпишнуровых культур.

Хронология, генезис и исчезновение 
Возникла как естественное продолжение протомержановицкой культуры (известной также как культура Хлопице-Веселе). Й. Махник различает две стадии развития мержановицкой культуры: старшая (бронзовый век A1 по наддунайской хронологии) и младшая (конечная стадия, конец бронзы A1 и начало бронзы A2).

Мержановицкую культуру сменяет тшинецкая культура.

Область распространения и культурный контекст 
Население мержановицкой культуры занимало территории, простиравшиеся в долине реки Висла, в основном на левобережье. На востоке простиралась до Сандомирской возвышенности (:pl:Wyżyna Sandomierska, самборжецкая группа), а на западе — до Меховской возвышенности (:pl:Wyżyna Miechowska). На юге культура охватывала земли вдоль долины Dunajca, достигая Сондецкой котловины (:pl:Kotlina Sądecka).

На севере мержановицкая культура соседствовала с ивенской (:pl:kultura iwieńska) и гробско-смярдовской (:pl:kultura grobsko-śmiardowska) культурами, на востоке со стжижовской, а на западе — с унетицкой.

Характеристика артефактов 
Керамика МК имеет местные разновидности. Наряду с традицией шнуровой керамики заметно влияние наддунайских культур эпохи ранней бронзы. Наиболее распространённые виды керамики из обнаруженных: двуухие амфоры, миски с S-образным профилем, украшенные выпуклостями и полосками, а также яйцеобразная посуда, снабжённая двумя массивными ушками, расположенными у основания выступающей шейки.

Весьма характерными для данной культуры были также обнаруженные в захоронениях ожерелья из фаянсовых, костяных бусин или раковин. Среди металлических изделий особенно характерны медные серьги в виде ивового листа, плоские медные топорики или долота с приподнятыми краями.

Поселения 
Известны главным образом малые поселения и сезонные стоянки. В качестве жилищ использовались также пещеры. Встречались также крупные поселения (например, Ивановице), которые располагались на возвышенностях. В Ивановицах был вырыт ров шириной в несколько метров, однако его назначение остаётся неясным. В поселениях встречаются ямы, иногда расположенные группами, возможно, представляющие собой остатки отдельных хозяйств..

Погребальный обряд и верования 
Некрополи (различного размера) располагались вблизи поселений. Чаще всего составляли от 150 до 300 погребений (трупоположение, в основном плоские). Покойных укладывали в овальные или прямоугольные ямы, или в ящики из деревянных колод, иногда завёрнутых в коврики или оплётку из тонких палочек. Положение тел — как скорченное, так и прямое. В соответствии с более древней традицией шнуровой керамики, умерших мужчин укладывали на правом боку, а женщин — на левом. В немногочисленных случаях в могилах находилось по два тела (двое взрослых, или взрослый и ребёнок).

Среди могильных принадлежностей встречаются фаянсовые ожерелья, каменные и костяные инструменты, или оружие (в основном кремнёвые наконечники стрел), костяные шпильки или немногочисленные металлические предметы, в основном медные украшения.

Хозяйство 
Люди МК занимались главным образом скотоводством, о чём свидетельствует большое количество костей коз, овец и крупного рогатого скота. Некоторую роль играло также земледелие и обработка кремня.

Примечания

Литература 
 :pl:Witold Hensel: Prehistoria Ziem Polskich, t.III, wyd. PAN, Ossolineum, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, 1979.
 Jerzy Kmieciński: Pradzieje Ziem Polskich, t.I, cz.2 Epoka Brązu i początki Epoki Żelaza, wyd. PWN Warszawa-Łódź, 1989.
 J.K.Kozłowski : Encyklopedia Historyczna Świata t.I, Prehistoria, wyd. Opress, Kraków, 1999.
 

Археологические культуры Европы
Археологические культуры Польши
Европа бронзового века